Tröbst oder Troebst ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gottlob Tröbst (1811–1888), deutscher Theologe und Schulleiter
 Cord-Christian Troebst (* 1933), deutscher Journalist
 Hans Troebst (1891–1939), deutscher Journalist
 Stefan Troebst (* 1955), deutscher Osteuropahistoriker